

Patronyme 

 André Le Nôtre (1613-1700) jardinier du roi ;
 Gaston Lenôtre (1920-2009) pâtissier français, fondateur de l'entreprise Lenôtre ;
 Patrick Lenôtre (1950-), cuisinier et pâtissier français.

Pseudonyme 

 G. Lenotre (1855-1935) historien et dramaturge français ;
 Thérèse Lenôtre (1913-1986), sa fille, écrivaine française.

Toponyme 

 Lac-Lenôtre territoire québécois non organisé de La Vallée-de-la-Gatineau.